Le bakhtiari ( en bakhtiari) est une langue iranienne du groupe des langues lori parlées par les Bakhtiaris en Iran.

Variétés 
Il existe de légères variations entre les dialectes pratiqués par différentes tribus qui composent l'ethnie bakhtiari (Haft Lang et Tchahar Lang).

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Inventaire de langues
Langue iranienne occidentale
Langue en Iran
Bakhtiaris